Dulcinea del Toboso, personatge de la novel·la El Quixot.
 Dulcinea, pel·lícula dirigida el 1947 per Luis Arroyo.
 Dulcinea, pel·lícula dirigida el 1962 per Vicente Escrivá.
 Dulcinea o Mi Arae c, planeta extrasolar a 49 anys-llum de distància.
 (571) Dulcinea, asteroide al cinturó d'asteroides.
 Operació Dulcinea, fou el segrest del vaixell de luxe portuguès Santa María el 1961 
 "Dulcinea", cançó de la banda de post-metal Isis de l'àlbum In the Absence of Truth
 Planta Solar Dulcinea, planta fotovoltaica situada a Conca.